Ženská dvouhra BNP Paribas Poland Open 2021 probíhala v druhé polovině července 2021. Do singlové soutěže gdyňského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo třicet dva hráček. Jednalo se o úvodní ročník turnaje.

Čtvrtfinále mezi Slovenkou Kristínou Kučovou a Gruzínkou Jekatěrinou Gorgodzeovou se stalo délkou 3 hodin a 55 minut nejdelším zápasem sezóny, když o čtyři minuty překonalo duel Sorribesové Tormové a Giorgiové z Říma. Představovalo tak šesté nejdelší utkání otevřené éry. Gorgodzeová měla už v průběhu druhého setu čtyři mečboly, ani jeden z nich však nedokázala využít. Ve třetím setu Kučová vedla už 4-2, gruzínská tenistka po srovnání nedokázala zápas dopodávat a prohrála ve třech zkrácených hrách.

Vítězkou se stala až 165. hráčka pořadí, nenasazená Maryna Zanevská z Belgie, jež ve finále za 1 hodinu a 51 minut zdolala další nenasazenou hráčku Kristínu Kučovou ze Slovenska po dvousetovém průběhu 6–4 a 7–6(7–4), přestože v obou setech musela dohánět ztrátu dvou brejků. V probíhající sezóně i své dosavadní kariéře si připsala premiérové turnajové vítězství na okruhu WTA Tour. Obě hráčky debutovaly ve finálové fázi turnaje na hlavním ženském okruhu.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Poland Open
Sport v Polsku v roce 2021
Sport v Gdyni
WTA Tour 2021